По́рховская улица — название ряда улиц в России.

 Порховская улица — улица в Пскове.
 Порховская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Порховская улица — улица, вошедшая в состав Чкаловского проспекта в Санкт-Петербурге.